Kicia Rożek (ang. Unikitty!, 2017) – duńsko-amerykański serial animowany, z udziałem tytułowej postaci znanej z filmu Lego: Przygoda. Jest to pierwszy serial należący do serii Lego: Przygoda.

Premiera serialu odbyła się 21 maja 2018 roku na antenie Cartoon Network- kilka odcinków emitowano także przedpremierowo 26 marca 2018.

Elementy  z filmu 
Na początku serialu są sceny wykonane z  klocków Lego. Sceny toczą się w kosmosie, w sali dyskotekowej, na dzikim zachodzie, pod ołtarzem i w dawnym Klockburgu (to zależy od emitowanego odcinka). Trwają kilka sekund i na końcu widać na ekranie główną bohaterkę rozpoczynającą serial.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach Kici Rożek będącej mieszanką kota i jednorożca znanej m.in. z filmu "Lego: Przygoda". W codziennych perypetiach pomagają jej przyjaciele: Piesio Rożek, Dr. Lisiczka, Richard oraz Orłodyl.

Spis odcinków 
 I etap - 26 maja 2018 - odcinki od nr 1 do nr 19, wraz z odcinkiem nr 36
 II etap - 28 stycznia 2019  - odcinki od nr 20 do nr 34, odcinki od nr 36 do nr 37 i odcinki od nr 42 do nr 44
 III etap - 10 czerwca 2019 - odcinek nr 35, odcinki od nr 38 do nr 41, odcinki od nr 45 do nr 59, wraz z odcinkiem nr 61
 IV etap - 4 listopada 2019 - odcinek nr 60, odcinki od nr 62 do nr 69
 V etap - 17 lutego 2020 - odcinki od nr 70 do nr 74, odcinki od nr 80 do nr 85
 VI etap - 12 października 2020 - reszta odcinków poza 99.
tłusta data czcionki koloru zielonego - odcinki pokazane przed premierą

Linki zewnętrzne 
 
  Artykuł w Telemagazynie
  Artykuł w media 2

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Duńskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Seriale telewizyjne zakończone w 2020